Leval kan syfta på:
 Leval, Nord
 Leval, Territoire de Belfort